Жозе Лейтано да Коста (; род. 23 марта 1984) — португальский гандболист, выступавший за французский клуб Монпелье и сборную Португалию.

Карьера 
Жозе Коста начал свою карьеру в 2004 году, выступая в португальских клубах ГК Брага и ГК Бенфика. В составе ГК Бенфики, Жозе выигрывал кубок Португалии и два раза выигрывал суперкубок Португалии. В 2015 году Жозе Коста перешёл в французский клуб Монпелье, с которым выиграл кубок Франции и кубок Французской лиги в 2016 году.

Награды 
 Обладатель Кубка французской лиги: 2016
 Обладатель Кубка Франции: 2016
 Обладатель кубка Португалии: 2011
 Обладатель суперкубка Португалии: 2010, 2012

Статистика 
Статистика Жозе Коста.

Примечания 

Гандболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по гандболу
Игроки ГК «Монпелье»